Dunaj (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Dunaj (Mazovië), een plaats in het Poolse district Mławski, woiwodschap Mazovië